Grupp J i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (Uefa) var en av tio grupper i Uefas kvaltävlingar till Världsmästerskapet i fotboll 2022 i Qatar.

Tabell

Matcher

Matchdag 1

Matchdag 2

Matchdag 3

Matchdag 4

Matchdag 5

Matchdag 6

Matchdag 7

Matchdag 8

Matchdag 9

Matchdag 10

Källor
 Uefa.com

Referenser

J